Báza, egykor önálló település Zala megyében, ma Bázakerettye része
 Báza (horvátul: Bosut), folyó Horvátország keleti és Szerbia északnyugati részén